Andrzej Gąsiorowski (ujednoznacznienie)
 Antoni Gąsiorowski (1787-1858) – oficer napoleoński
 Grzegorz Gąsiorowski (ur. 1954) – działacz sportowy
 Janusz Gąsiorowski (1889-1949) – generał
 Krzysztof Gąsiorowski (ur. 1935-2012) – poeta
 Ludwik Gąsiorowski (1807-1863), lekarz
 Maciej Gąsiorowski (?-1725) – kasztelan inowrocławski
 Napoleon Gąsiorowski (1876-1941) – bakteriolog
 Stanisław Gąsiorowski (1897-1962) – archeolog
 Wacław Gąsiorowski (1869-1939) – pisarz
 Zygmunt Jerzy Gąsiorowski (1919-?) – polski historyk emigracyjny